Тоцкий — русская фамилия.

Известные носители 
 Тоцкий, Василий Максимович (1886—1966) — русский и советский учёный.
 Тоцкий, Владлен Николаевич (род. 1936) — советский биохимик, генетик, доктор биологических наук, профессор.
 Тоцкий, Иван Корнилович (1896—1957) — советский артист оперы. Народный артист Украинской ССР.
 Тоцкий, Константин Васильевич (1950—2018) — постоянный представитель Российской Федерации при НАТО, директор Федеральной пограничной службы, генерал армии, дипломат.
 
 Тоцкий, Пётр Корнеевич (1909—1979) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Тоцкий полигон
 Тоцкий район
 Тоцкое